Polányi Károly-díj: a Magyar Szociológiai Társaság által 1998-ban alapított díj szociológiai tematikájú könyvek elismerésére
 Polányi Mihály-díj: a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya által 1992-ben alapított díj a fizika és kémia területén történt eredmények, felfedezések hazai elismerésére